Hidrógeno puede referirse a:

El hidrógeno elemento o átomo (H).
El hidrógeno-1, el isótopo más común del hidrógeno (1H).
El dihidrógeno en forma de sustancia o molécula (H2).
El ion hidrógeno en la forma de que de anión (H-) o catión (H+) .
El catión hidrógeno, también llamado protón (H+), que en realidad sólo existe como catión hidronio (H3O+).